Христодул (, досл. «Христов раб») — имя греческого происхождения.

  (ум. 1131) — первый эмир (позднее — , «адмирал адмиралов») Палермо.
 Христодул (1939—2008) — архиепископ Афинский и всей Эллады; 20-й предстоятель Элладской православной церкви.
 Христодул — патриарх Александрийский.
 Христодул Патмосский (ум. около 1111) — святой, преподобный.

См. также 
 Христодулу